Belcești több romániai település neve:

 Belcești (Iași megye)
 Belcești (Vaslui megye)